Condominio – nel diritto privato, edificio soggetto a comunione
Condominio – nel diritto internazionale, territorio amministrato da due o più stati
Condominio – film di Felice Farina del 1991
Il condominio (o Condominium; High Rise nell'originale inglese) – romanzo di fantascienza di James G. Ballard del 1975